XXXY может означать:

 XXXY документальный фильм 2000 года.
 XX/XY романтическая драма 2002 года.
 XXXY синдром.